Ахметшин (Ахмедшин) — татарская и башкирская фамилия; имеет женскую форму Ахметшина.

Известные носители 
 Ахметшин, Айрат Акрамович (род. 1948) — актёр кукольник, режиссёр и педагог.
 Ахметшин, Борис Гайсеевич (род. 1938) — советский российский фольклорист, преподаватель высшей школы.
 Ахметшин, Габдулла Габдрахманович (1925—1994) — башкирский писатель и переводчик, драматург, журналист, корреспондент.
 Ахметшин, Ильяс Рамилевич (род. 1986) — российский лыжник, мастер спорта по полиатлону и лыжным гонкам.
 Ахметшин, Каюм Хабибрахманович (1909—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ахметшин, Марат Радикович (1980—2016) — российский офицер, участник боевых действий в Сирии, Герой России.
 Ахметшин, Наиль Хасанович (1953—2008) — кандидат исторических наук, российский китаевед, старший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук.
 Ахметшин, Равиль Калимуллович (род. 1960) — российский государственный деятель.
 Ахметшин, Ралиф Файзелович (род. 1963) — художник член Союза Художников РФ, проживает в г. Уфа.
 Ахмедшин, Рамиль Линарович (род. 1974) — советский и российский учёный, профессор кафедры криминалистики Томского университета.
 Ахметшин, Руслан Анбарвикович (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Ахметшин, Хасан Мубаракович (1920—2017) — учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, полковник юстиции в отставке.
 Ахметшин, Ягафар Ахметович (1924—1945) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.

Примечания